Бенашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Бенашвили Александр Сабович (1905 — ?) — звеньевой колхоза «Ленинис Андердзи» Лагодехского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда
 Бенашвили (Бенаев), Андрей Михайлович (1967—1941) — военный геодезист, один из основателей Тбилисского университета, в 1919—1923 директор Тифлисской астрофизической обсерватории.
 Бенашвили, Георгий (род. 1964) — государственный и политический деятель Грузии, депутат парламента. 
 Бенашвили, Дмитрий Георгиевич (1910—1982) — грузинский советский критик и литературовед.
 Бенашвили, Нина Ивановна (1916—1993) — советский и грузинский корреспондент, следователь и сценарист.